Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2001 war das 47. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 8. April 2001 in Aalten statt. Es war die neunte Cadre-71/2-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Im niederländischen Aalten verteidigte Thomas Nockemann seinen EM-Titel aus dem Vorjahr. Mit nur einer Niederlage von 231:250 in acht Aufnahmen im letzten Gruppenspiel gegen Michel van Silfhout qualifizierte er sich für das Halbfinale. Hier traf er auf seinen Clubkameraden Fabian Blondeel vom  DBC Bochum 1926 und spielte in drei Aufnahmen seine beste Partie. Blondeel wurde am Ende Dritter mit dem hervorragenden Generaldurchschnitt (GD) von 78,50. Im Finale gegen den Ex-Europameister Henri Tilleman gab es mit 250:166 in vier Aufnahmen einen weiteren Sieg und damit die Titelverteidigung.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 43 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in den Vor-Qualifikationen, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in den Niederlanden
Aalten
Sportveranstaltung in Gelderland